La Condition humaine est le nom donné à quatre tableaux, peints entre 1933 et 1935, et plusieurs dessins, gouaches ou aquarelles du peintre surréaliste belge René Magritte.

Le thème de ces œuvres, qui est l'un des thèmes favoris de l'artiste, est identique : une peinture de paysage non encadrée posée sur un chevalet s'insère dans le paysage qu'elle représente vu au travers d'une ouverture, mais le sujet diffère : 
 un tableau daté de 1933 représente un paysage de campagne vu au travers d'une large fenêtre bordée de tentures ;
 un premier tableau daté de 1935 représente une plage de sable et l'océan au travers d'une baie cintrée dans un mur blanc ;
 un deuxième tableau daté de 1935 représente un château au flanc de la montagne, dans la vallée montagneuse vue par l'ouverture d'une grotte ;
 un dessin daté de 1945 représente une crique, avec une plage de sable et l'océan entre deux montants de bois, la toile est posée sur un lourd chevalet de bois ;
 ...

Notes et références 

Tableau de René Magritte